Tödtenberg ist der Ortsname von

 Tödtenberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Tödtenberg (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Totenberg